Garscha ist der Familienname von:

 Karsten Garscha (* 1938), deutscher Literaturwissenschaftler (Romanist)
 Sabine Garscha (* 20. Jahrhundert), deutsche Filmeditorin
 Winfried Garscha (* 1952), österreichischer Historiker